Oberster Justizrat (arab. مجلس القضاء الأعلى; engl. Supreme Judicial Council) bezeichnet:

Oberster Justizrat (Irak)
Oberster Justizrat (Ägypten)
Oberster Justizrat (Jemen)
Oberster Justizrat (Marokko)
Oberster Justizrat  (Katar)
Oberster Justizrat (Saudi-Arabien)
Oberster Justizrat (Tunesien)

ar:مجلس القضاء الأعلى (توضيح)